La Coppa di Bermuda (Bermuda FA Cup) è il principale torneo calcistico ad eliminazione diretta organizzato dalla federazione calcistica di Bermuda.

La prima finale di una coppa nazionale a Bermuda risale al 1925, anche se non è noto il nome del trofeo.

Finali

Vittorie per squadra

Note

Collegamenti esterni

Bermuda
Competizioni calcistiche bermudiane